NIK eller Nik kan syfta på:

 NIK – en idrottsförening i Norrahammar i Jönköpings kommun, se Norrahammars IK
 NIK – en fotbollsförening i Österbotten , se Nykarleby IK
 Nik & Jay – en dansk hip-hop/pop grupp från Værløse
 Nīk – en kommunhuvudort i Iran
 Nīk Pey – en ort i Iran
 Nik Vuka – en grotta i Montenegro

Personer
  Nik Eekman (1889–1937), en nederländsk figurativ konstnär
 Nik Kershaw (1958–), en brittisk popsångare och låtskrivare
 Nik Lentz (1984–), en amerikansk MMA-utövare
 Nik Venet (1936–1998), en amerikansk skivproducent, skådespelare och sångare
 Nik Xhelilaj (1983–), en albansk skådespelare